Аникушин — фамилия; имеет женскую форму Аникушина.
 Аникушин, Виктор Георгиевич (1941—2019) — глава администрации города Магнитогорск.
 Аникушин, Михаил Константинович (1917—1997) — советский и российский скульптор.